Llado oder Lladó ist der Familienname folgender Personen:

 Jaime Lladó Lumbera (* 1916), spanischer Schachmeister
 Joalsiae Llado (* 1974), französische Langstreckenläuferin
 Juan Lladó (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Joaquín Torrents Lladó (1946–1993), spanischer Maler

Lladó steht für

 Lladó, eine Gemeinde in der Comarca Alt Empordà in der Provinz Girona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien)